Ольете (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Андорра-Сьерра-де-Аркос. Занимает площадь 86 км². Население — 479 человек (на 2010 год). Расстояния: 116 км до Теруэля, 98 км до Сарагосы и 23 км до Андорры.

Покровителями города считаются святые Варфоломей и Дева Мария.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 CAI Aragón-Oliete 
 Foro de Oliete 

Муниципалитеты Теруэля